On appelle « Pulmonaire » diverses plantes et lichens dont les feuilles, la racine ou le thalle ont une forme évoquant plus ou moins celle d'un poumon.

Les pulmonaires, des plantes 
Parmi la famille des Boraginaceae,
 le genre Pulmonaria (« pulmonaire » en latin) voit la majorité de ses espèces nommées « Pulmonaire », notamment
 Pulmonaria officinalis, la Pulmonaire officinale
 Pulmonaria affinis, la Pulmonaire semblable
 Pulmonaria montana, la Pulmonaire des montagnes
 ou encore Pulmonaria saccharata dont sont issus certains cultivars ornementaux de Pulmonaires

 le genre Mertensia, proche du précédent, contient quelques espèces nommées également ainsi, notamment
 Mertensia maritima, la Pulmonaire maritime. Le terme « pulmonaire » est ici à relier à un ancien classement dans le genre Pulmonaria plutôt qu'à un aspect pulmonaire.

La collection nationale en france de pulmonaire est détenue par Le Jardin Et Pépinière du Beau Pays dans le Pas de Calais qui compte environ 85 espèces attribué par le CCVS

La pulmonaire, un lichen 
La Pulmonaire est également un lichen, et donc non une plante, très répandu, Lobaria pulmonaria

Voir aussi

Liens externes

Flore (nom vernaculaire)
Boraginaceae
Lichen
Nom de plante ambigu